Niemcy:
 Arnstadt – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Ilm

Osoby:
 Albert Arnstadt – niemiecki polityk

Inne:
 (10745) Arnstadt – planetoida